HMS Gosport — название трёх кораблей британского Королевского флота. Название дано в честь английского города Госпорт.

 HMS Gosport (1696) — 32-пушечный корабль 5 ранга. Спущен на воду в 1696 году. В 1706 году захвачен французами.
 HMS Gosport (1707) — 44-пушечный корабль 5 ранга. Спущен в 1707 году. Разобран в 1735 году.
 HMS Gosport (1741) — 44-пушечный корабль 5 ранга. Спущен в 1741 году. Разобран в 1768 году.